Кротт-ан-Пітівре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на південь від Парижа, 28 км на північний схід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 129 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 338,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Кротт-ан-Пітівре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кротт-ан-Пітівре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре